

Patronyme 

 Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), peintre espagnol ;
 César Ramos Esteban (1975-), homme politique espagnol ;
 Claude Esteban (1935-2006), poète français ;
 Denise Esteban (1925-1986), peintre français ;
 Ismael Esteban (1983-), coureur cycliste espagnol ;
 Julián Estéban (1986-), footballeur suisse ;
 Manuel Esteban i Marquilles (1941-2015), réalisateur catalan ;
 Pascual Carlos Esteban (1938-2019), artiste peintre argentin ;
 Patricia Esteban Erlés (1972-), écrivain espagnol.

Prénom 
Esteban est un prénom, version espagnole de , notamment porté par :

Pseudonyme 

 David Boring, chanteur et acteur français ;
 Esteban Andrés Suárez, dit Esteban (1975-), footballeur espagnol.

Autres 
 Esteban, le premier épisode de la quatrième saison de la série Blacklist.
 Esteban, un des personnages principaux de la série d'animation Les mystérieuses cités d'or.
 Esteban, un projet scientifique, issu du Grenelle de l'environnement, visant à renseigner sur la contamination de l'organisme humaine (adulte, enfant à partir de 6 ans) en certains polluants (métaux, perturbateurs endocriniens…) dans la population générale en France.
 Esteban est une série de bande dessinée française dessinée et écrite par Matthieu Bonhomme.
 
Homonymie de prénom
Prénom espagnol
Prénom masculin
Surnom
Patronyme hispanique